Hans Stöckli (1952-), een Zwitsers politicus;
 Oliver Stöckli (1976-), een Zwitsers voetballer;
 Ralph Stöckli (1976-), een Zwitsers curlingspeler;
 Xaver Stöckli (1888-1975), een Zwitsers politicus;
 Stöckli Swiss Sports, een Zwitsers producent van sportartikelen.